Хальбенрайн () — ярмарочная община () в Австрии в федеральной земле Штирия политического округа Зюдостштайермарк (c 2013 года). Находится к северу от государственной границы со Словенией.

Население составляет 1827 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 38,66 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Дитмар Чиггерль (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 местный список: 2 места.

История 
До конца 2012 года была в составе округа Радкерсбург.

Ссылки 
 Официальная страница 
 Официальные статистические данные 

Города Штирии